Рики Мартин (, ) — пуэрто-риканский певец.

Некоторые альбомы, выпущенные певцом, носят его имя:

 Ricky Martin — дебютный студийный альбом, выпущенный в 1991 году.
 Ricky Martin — пятый студийный и первый альбом, записанный на английском языке, выпущенный в 1999 году.
 Ricky Martin 17 — третий по счёту и первый англо-испаноязычный сборник.
 Ricky Martin... Live Black & White Tour — второй концертный альбом Рики Мартина, выпущенный на Sony BMG Norte.